Barrabás – gruppo musicale spagnolo
 Barrabas – film del 1920 diretto da Louis Feuillade
 Barrabas – soprannome di Gabriel Gómez, calciatore colombiano

Pagine correlate 
 Barabas
 Barabbas